Gormenghast to druga część trylogii autorstwa Mervyna Peake'a, a jednocześnie fikcyjny zamek znajdujący się w książkowym świecie. Na trylogię składają się trzy części: Tytus Groan (1946), Gormenghast (1950) i Tytus Sam (1959).

Trylogia jest porównywana z trylogią Tolkiena, nie zawiera jednak tak dużej ilości elementów fantastycznych. Skupia się na różnorodności postaw i charakterów ludzkich, oraz opisie obyczajów.

Linki zewnętrzne 
 Strona miniadaptacji telewizyjnej na PBS.org
 Strona filmu zrobionego przez BBC
 Gormenghast: Opera na podstawie trylogii autor: Irmin Schmidt
 Mervyn Peake FAQ

Fikcyjne zamki i twierdze
Angielskie powieści fantasy
Powieść gotycka
Powieści high fantasy